Renault puede referirse a:

Empresariales (industrias, organizaciones) 
 Renault, fabricante francés de automóviles, vehículos comerciales y automóviles de carreras; su fundador fue Louis Renault (1877-1944).
 Renault, empresa de fabricación de coñac fundada en 1835 en Cognac (comuna francesa ubicada en el departamento de Charente].
 Renault Trucks, empresa dedicada a la fabricación de camiones.

Personas

Apellido simple ("Renault") 
 Alain Renault (n.1948), periodista francés.
 Alexandre-Jacques Renault (1768-1820), político francés.
 Annaig Renault (n.1946), periodista y escritor bretón.
 Bernard Renault (1836-1904), paleobotánico francés.
 Camille Renault (1866-1954), escultor francés.
 Camille Renault, también conocido como Big Boy (1904-1984), mecenas y coleccionista francés.
 Cécile Renault (1773-1794), personalidad de la Revolución Francesa.
 Emmanuel Renault (n.1967), filósofo francés.
 Gilbert Renault (1904-1984), agente secreto francés.
 Jean Renault (1934-2012), peintre bretón.
 Jean-Louis Renault (1920-1982), hijo del industrial  Louis Renault.
 Léon Renault (1839-1933), político francés.
 Louis Renault (1877-1944), industrial francés, fundador de la empresa de automóviles Renault.
 Louis Renault (1843-1918), profesor francés de derecho internacional, Premio Nobel de la paz en 1907.
 Marcel Renault (1872-1903), industrial y piloto de automóviles francés, cofundador de la empresa automovilística Renault.
 Maurice Renault (1900-1976), editor de literatura popular.
 Maxime Renault (n.1990), ciclista francés.
 Murielle Renault (n.1972), escritor francés.
 Pierre Hippolyte Publius Renault (1807-1870), militar francés.
 Pierre Antoine Renault (1750-1835), naturalista francés.
 Thomas-Eugène-Eloi Renault (1805-1863), veterinario y escritor científico francés.

Apellidos compuestos 
 Charles Lebrun-Renault o Charles Gustave Nicolas Lebrun-Renault (1853-1921),  oficial de la gendarmería francesa implicado en el llamado Caso Dreyfus.
 Jean Malo-Renault (1900-1988), autor de una importante bibliografía retrospectiva sobre Bretaña.
 Amédée Renault-Morlière (1839-1907), político francés.
 Édouard Renault-Morlière (1833-1901), general francés.

Topónimos de Francia 
 Auberville-la-Renault, población y comuna en la región de Alta Normandía, departamento de Sena Marítimo.
 Château-Renault, población y comuna en la región central de Francia, departamento de Indre y Loira, distrito de Tours.